Wladimir Tichonow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Iljitsch Tichonow (* 1947), russischer Politiker
 Wladimir Michailowitsch Tichonow alias Pak Noja (* 1973), russisch-koreanischer Journalist und Historiker
 Wladimir Walerjewitsch Tichonow, russischer Turner